Una consulta es el acto de tratar un asunto con una o varias personas. Puede referirse a:
 un ejercicio de participación social;
 una consulta popular;
una consulta pública;
 una consulta médica;
 una consulta a una base de datos;
 la ciudad de La Consulta, en la provincia de Mendoza (Argentina).
 Wikipedia:Consultas, donde se atienden preguntas, dudas, sugerencias acerca de los contenidos de Wikipedia.

Enlaces externos